Gugelberg von Moos ist der Familienname folgender Personen:

 Hortensia Gugelberg von Moos (1659–1715), Schweizer Ärztin und Schriftstellerin
 Johann Luzi Gugelberg von Moos (auch Hans Gugelberg von Moos; 1562–1616), Schweizer Hauptmann, Stadtvogt und Politiker
 Maria Gugelberg von Moos (1836–1918), Schweizer Botanikerin und Malerin